Анте Вицан (Горњи Вињани, 11. јун 1926 — Груде, 20. март 2014) је био хрватски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е▲
|-
| 1969. || Жути, жути канаринац (ТВ филм) || Матан Потрка
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Начелник опћине
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || Иван Трогиранин
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... (ТВ серија)|| Тома Бронзин
|-
| 1974. || Човик и по (ТВ серија) || Цоле
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Далматинац - Накупац
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Не нагињи се ван || Богати гастарбајтер
|-
| 1977. || Суданија (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Браво маестро || Ивин отац Мате
|-
| 1979. || Свјетионик (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија)|| Инспектор
|-
| 1979. || Повратак || Полицајац
|-
| 1979. || Јегуље путују у Саргаско море (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Либеранови (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Бифе Титаник (ТВ филм)|| Августин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Пркосна делта || Маријанчић
|-
| 1980. || Изгубљени завичај || Опћинар
|-
| 1980. || Кројач за жене (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Газија (ТВ филм) || Османски борац
|-
| 1982. || Двије половине срца || /
|-
| 1982. || Настојање  || Очев пријатељ Мирко
|-
| 1983. || Ватрогасац (ТВ филм) || Директор
|-
| 1984. || Велики таленат (ТВ филм) || Алекса
|-
| 1984. || Скретничар (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Загрљај (ТВ серија)|| /
|-
| 1989. || Шведски аранжман || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву || Карл Мец
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Јова Сола
|-
| 1994. || Магареће године || Префект
|-
| 1999. || Маршал || Јоле
|-
| 1999. || Црвена прашина || Велечасни Грга
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е▲
|-
| 2000. || Млијечни пут || Стјепан
|-
| 2002. || Ново доба || Фра Станко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2008 2010. || Луд, збуњен, нормалан (ТВ серија)|| Анте
|-
| 2012. || Фолиранти (ТВ серија) || Владо
|}

Хроника 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2009. || Луд, збуњен, нормалан || Анте
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2014.
Босанскохерцеговачки глумци
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Имоћани
Добитници награде Златна арена